Leniwka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Leniwka, un village dans la voïvodie de Lubusz.

Hydrologie
en Pologne
 Leniwka, une rivière, défluent du fleuve Vistule.